Paoli Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Paoli Historic District (Georgia), ID-Nr. 02000094
 Paoli Historic District (Indiana), ID-Nr. 94001355